

Geografia 
 Brin – stazione della metropolitana di Genova
 Brin' – fiume russo
 Brin-sur-Seille – comune francese
 Sito di trasferenza di via Brin – edificio di Napoli

Persone 
 Benedetto Brin (1833-1898) – ingegnere e politico italiano
 David Brin (1950) – scrittore statunitense
 Irene Brin (1912-1969) – giornalista e scrittrice italiana
 Sergey Brin (1973) – industriale russo

Altro 
 Brin Ohmsford – personaggio immaginario di Shannara
 Cameth Brin – città immaginaria de Il Signore degli Anelli
 Classe Brin – classe di sommergibili italiana

Pagine correlate 
 Benedetto Brin (disambigua)